Zdravinje je lahko:
 Zdravinje, Kruševac (Srbija)
 Zdravinje, Prokuplje (Srbija)